Егошино — название нескольких населённых пунктов:
 Егошино — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.
 Егошино — деревня в Советском районе Республики Марий Эл.